La tangerine  est un agrume dont le fruit est très proche de la mandarine commune.

Musique 
Tangerine est un terme que l'on retrouve dans plusieurs titres de chansons. Tangerine, en anglais, signifie mandarine plutôt que tangerine.

 Tangerine Dream, groupe allemand de musique électronique
 Tangerine, groupe français de rock progressif (milieu des années 1970) sur le label  Crypto
 Tangerine Dream, album du groupe britannique Kaleidoscope
 Tangerine, chanson tirée de l'album Led Zeppelin III du groupe Led Zeppelin
 Tangerine, chanson tirée de l'album Creature du groupe Moist
 Tangerine, chanson de Prince, présente sur l'album Rave Un2 the Joy Fantastic
 Tangerine, chanson de Victor Schertzinger et Johnny Mercer écrite pour le film L'escadre est au port (The Fleet's In) (1942) chanson de Jimmy Dorsey Orchestra  devenue un standard de jazz
 Tangerine, musique créée par l'artiste et DJ suédois Jezper Söderlund en 2008
 Tangerine, chanson de Christophe avec Alan Vega, de l'album Les vestiges du Chaos sorti le .                                                                                                   Tangerine, chanson  de The Salsoul Orchestra (1975)

Voir aussi 
 Sweet Tangerine, chanson tirée de l'album Like Vines du groupe The Hush Sound
 Who Killed Tangerine, chanson du groupe Tears for Fears

Cinéma 
 Tangerine est un film américain réalisé par Sean S. Baker, sorti en 2015.

Toponyme 
 Tangerine, census-designated place américaine située en Floride.

Autres 
 Tangerine (anciennement ING Direct Canada) est une banque en ligne canadienne affiliée à la Banque Scotia (Banque de la Nouvelle-Écosse).

Notes et références